SMS – usługa telekomunikacyjna
 SMS – szkoła mistrzostwa sportowego; przykłady:
 Piłka siatkowa:
 SMS PZPS Sosnowiec
 SMS PZPS Spała
 Hokej na lodzie:
 SMS I Sosnowiec
 SMS II Sosnowiec
 Sega Master System – 8-bitowa konsola
 Seiner Majestät Schiff – Okręt Jego Mości
 Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja
 Szymon Majewski Show – program rozrywkowy
 Szkoła Młodszych Specjalistów – najniższe szkoły wojskowe dla poborowych
 System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie ang. Security Management System